Kiptanui ist der Familienname folgender Personen:

 David Chepkwony Kiptanui (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 Eliud Kiptanui (* 1989), kenianischer Marathonläufer
 Eric Kiptanui (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Josphat Kiptanui Too Chobei (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Hosea Kimutai Kiptanui (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Moses Kiptanui (* 1970), kenianischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Nicolas Kiptanui Kemboi (* 1989), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Paul Kiptanui (* 1969), kenianischer Marathonläufer
 Samuel Kiptanui Maswai (* 1988), kenianischer Marathonläufer
 Timothy Too Kiptanui (* 1980), kenianischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Tanui